FFI steht für:
 Fatal Familial Insomnia, tödliche familiäre Schlaflosigkeit
 Fauna & Flora International, internationale Naturschutzvereinigung
 Fernwärme Forschungsinstitut, Verein für Fernwärmebetreiber und -hersteller, Hannover
 Film Federation of India, indischer Filmemacherverband, Vorschlagender des indischen Beitrags zum jeweiligen Oscar/Bester internationaler Film
 Final Fantasy I, entsprechend Final Fantasy (Computerspiel)
 Flexible Fertigungsinsel, Produktionslogistik
 Forces françaises de l’intérieur (deutsch Französische Streitkräfte im Inneren), antifaschistische Truppen im Kampf gegen die deutsche Besetzung im Zweiten Weltkrieg
 Foreign Function Interface, Schnittstelle für Funktionen, die in anderen Programmiersprachen geschrieben sind
 Forsvarets forskningsinstitutt, Forschungsabteilung der norwegischen Streitkräfte
 Franziskaner der Immakulata, Institut des geweihten Lebens in der römisch-katholischen Kirche
 Frozen Fish International, deutscher Lebensmittelhersteller, Tochterunternehmen der Iglo Group

ffi steht für:
 Foia Foia (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen, gesprochen im Bamu Rural LLG, Western Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea
 ffi, eine der wenigen dreibuchstabigen Ligaturen (Typografie)

Abkürzung